Crno je naselje u sastavu Grada Zadra, u Zadarskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 537 stanovnika. 

Za godine 1869. i 1931. stanovništvo Crnog je uračunato pod stanovništvo Zadra.

Znamenitosti 

 crkva svetog Nikole

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Zadra